Burlingame est un patronyme et un nom porté par plusieurs villes dans le monde dont :
 Burlingame en Californie ;
 Burlingame dans le Kansas.